Il singolare dell'Orange Prokom Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

José Acasuso ha battuto in finale 2–6, 6–1, 6–3 Franco Squillari.

Teste di serie

  Jiří Novák (secondo turno)
  Carlos Moyá (semifinali)
  Fabrice Santoro (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)

 David Sánchez (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Jan Vacek (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Orange Prokom Open 2002
ATP Tour 2002